Anomalíja (grško anómalos < a - ne + homalós - raven, pravilen) je odstopanje, odklon od splošnega pravila ali zakona. Je nepravilnost, ki jo je težko pojasniti z obstoječimi pravili ali teorijo.

Anomalija ima lahko več pomenov.

Znanost 

 V astronomiji je anomalija kotna razdalja planeta od njegove periapside:
 prava anomalija nastopi pri opazovanju z glavnega planeta, to je iz gorišča tirnice,
 ekscentrična anomalija nastopi pri opazovanju iz središča elipse pri projekciji planetove lege na očrtan krog,
 srednja anomalija je del orbitalne periode, ki je potekel, izražen kot kot.
 V geodeziji in geofiziki gravitacijska anomalija (na primer Bouguerjeva anomalija) meri spremembe v Zemljinem gravitacijskem polju.
 V fiziki je anomalija klasična simetrija, ki ni simetrija v kvantni mehaniki (glej anomalija (fizika))
 gravitacijska anomalija zaradi pojavov kvantne mehanike.
 V fiziki in kemiji posebnost nekaterih molekul, da imajo pri določenih pogojih drugačne lastnosti, na primer anomalija vode, kjer ima voda pri 4 °C največjo gostoto.
 V medicini:
 Ebsteinova anomalija

Glej tudi 

 Anomaly
 nepravilnost (neregularnost)
 anomalistična perioda
 anomalistični mesec
 anomalistično leto